Carl Woebcken ist der Name folgender Personen:

* Carl Woebcken (Pastor) (1878–1965), deutscher Theologe, Pastor und Historiker
 Carl Woebcken (Produzent) (* 1956), deutscher Filmproduzent